Toronto é a maior cidade do Canadá.

Toronto e Metrópole

 Região Metropolitana de Toronto
 Antiga cidade de Toronto
 Universidade de Toronto

Cidades no Reino Unido

 Toronto (Durham)

Cidades nos Estados Unidos

 Toronto (Illinois)
 Toronto (Indiana)
 Toronto (Iowa)
 Toronto (Kansas)
 Toronto (Missouri)
 Toronto (Ohio)
 Toronto (Dacota do Sul)

Outros significados

 HMS Toronto, nome de três navios de guerra, e de mais um planejado
 2104 Toronto, asteroide

Desambiguação